za goro na Hrvaškem glej Plješevica ali Lička Plješivica

Plešivica je ime več naselij:
 Plešivica pri Žalni (Slovenija)
 Plešivica, Ivanjkovci (Slovenija)
 Plešivica, Brezovica (Slovenija) z vzpetino - osamelcem Plešivica na Ljubljanskem Barju (390 m)
 Plešivica, Sežana (Slovenija) 
 Plešivica, Žužemberk (Slovenija) 
 Plešivica, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Plešivica, Vrbovsko (Hrvaška)
 Plešivica, Selnica (Hrvaška)